Суперку́бок Ла́твии по футбо́лу 2013 го́да () — 1-й розыгрыш Суперкубка Латвии, который состоялся 9 марта 2013 года между действующим чемпионом Латвии даугавпилсской «Даугавой» и обладателем Кубка Латвии 2011/12 года рижским «Сконто». Матч ознаменовал начало сезона 2013 года.

Подготовка 
22 января 2013 года на заседании правления ЛФФ были утверждены все регламенты футбольных соревнований предстоящего сезона, а также было объявлено о первом в истории проведения розыгрыша Суперкубка Латвии, который состоится 9 марта.

Через два дня в СМИ появилась информация, что розыгрыш Суперкубка может состоятся в Даугавпилсе на стадионе «Целтниекс». На это ЛФФ заявила, что место проведение Суперкубка пока официально не подтверждено. Однако 28 января официально было подтверждено, что матч за Суперкубок состоится 9 марта в 14:00 на стадионе «Целтниекс» в Даугавпилсе.

Матч

Подробности

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 2012
 Кубок Латвии по футболу 2011/2012

Примечания

Ссылки 
 Информация о розыгрыше Суперкубка Латвии 2013 года на сайте LFF
 

2013
Футбол в Латвии в 2013 году
Матчи ФК «Даугава» Даугавпилс
Матчи ФК «Сконто»